Il singolare del torneo di tennis Open Prévadiès 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Christophe Rochus che ha battuto in finale Marcel Granollers 6-2, 4-6, 6-1.

Teste di serie

 Marcel Granollers (finale)
 Denis Gremelmayr (primo turno)
 Boris Pašanski (secondo turno)
 Roko Karanušić (semifinali)

 Máximo González (secondo turno)
 Nicolas Devilder (primo turno)
 Éric Prodon (secondo turno)
 Joseph Sirianni (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Prévadiès 2008